Amerikaanse Maagdeneilanden, archipel van de Verenigde Staten
Virgin Islands National Park, nationaal park op de Amerikaanse Maagdeneilanden
Britse Maagdeneilanden, archipel van de Britse overzeese gebieden